Instabile – singolo di Virginio del 2006
 Instabile – singolo di Nek del 2006
 Instabile – album dei Punkreas del 2018

Pagine correlate 
Instabilità